Maximal steht für:

 das Adjektiv zu Maximum mit der Bedeutung sehr groß oder größte
 maximales Element ein Element einer geordneten Menge, zu dem es kein größeres gibt
 maximales Ideal, ein Ideal, das ein maximales Element bezüglich der Mengeninklusion in der Menge aller echten Ideale ist
 maximales Orthonormalsystem, ein Orthonormalsystem, bei dem nur der Nullvektor zu allen Vektoren des Orthonormalsystems orthogonal ist
 maximaler Schnitt, eine Partitionierung eines Graphen, sodass das Gesamtgewicht der zwischen den beiden Partitionen verlaufenden Kanten maximal wird
 maximales Tensorprodukt, eine Konstruktion, mit der man aus zwei C*-Algebren eine neue C*-Algebra erhält
 maximales Untermodul, ein Untermodul eines Moduls, sodass nur dieses Modul den Untermodul echt enthält

Siehe auch